V může být:
 V – písmeno latinské abecedy
 V (hudební skupina) – britská hudební skupina
 V (zpěvák) – jihokorejský zpěvák, hudební skladatel a tanečník
 V (album, Live) – album americké hudební skupiny Vreid z roku 2001
 V (album, Maroon 5) – album americké hudební skupiny Maroon 5 z roku 2014
 V (album, Spock's Beard) – album americké hudební skupiny Spock's Beard z roku 2000
 V (album, Vanessa Hudgens) – album americké zpěvačky Vanessy Hudgens z roku 2006
 V (album, Vreid) – album norské hudební skupiny Vreid z roku 2011
 V (album, Wavves) – album americké hudební skupiny Wavves z roku 2015
 V (seriál, 1983) – původní seriál, který vysílala stanice NBC v roce 1983
 V The Final Battle – pokračování seriálu z roku 1983, které vysílala NBC v roce 1984
 V (seriál, 1984) – seriál, který vysílala stanice NBC mezi lety 1984 a 1985
 V (seriál, 2009) – remake seriálu z roku 1983, který vysílala stanice ABC mezi lety 2009 a 2011
 V. – román Thomase Pynchona z roku 1963
 V (časopis) – americký módní časopis